Ghisalberti – cognome italiano
Alberto Maria Ghisalberti (1894-1986) – storico italiano
Carlo Ghisalberti (1929) – storico e docente italiano
Mario Ghisalberti (1902-1980) – librettista italiano
Sergio Ghisalberti (1979) – ex ciclista su strada italiano